Це список інтегралів (первісних функцій) гіперболічних функцій. Для повнішого списку інтегралів дивись Таблиця інтегралів.

У всіх цих формурах під a мається на увазі ненульова константа, C означає константу інтегрування.

 

 

 

 

 

  для 

 також:  для 

  для 

 також:  для 

 

 також: 

 також: 

 також: 

 

  для 

  для 

  для 

 також:  для 

 також:  для 

  для 

 також:  для 

 також:  для 

 

 

 

 

 

 

 

  для 

  для 

  для

Джерела 
 

Показникові функції
Гіперболічні функції
Математичні списки